Krivaja može značiti:

Rijeke u BiH

 Krivaja, rijeka u središnjoj Bosni i Hercegovini, desno pritoka Bosne
 Krivaja (pritoka Gomjenice), rijeka u BiH, desna pritoka Gomjenice (desna pritoka Sane)
 Krivaja (Bačka), rječica u vojvođanskom dijelu Bačke

Naselja:

 Hrvatska:

 Krivaja (Berek), naselje u općini Berek
 Krivaja Pustara, naselje u općini Crnac
 Krivaja Vojnićka, naselje u općini Vojnić
 Nova Krivaja, naselje u općini Đulovac
 Stara Krivaja, naselje u općini Đulovac

 BiH:

 Krivaja (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Krivaja (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Krivaja (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor

 Srbija:

 Krivaja (Bačka Topola, Srbija), naselje u općini Bačka Topola